Красные огни — название нескольких фильмов и журнала:
 «Красные огни» — пьеса Евгения Чирикова 1907 года
 «Красные огни» — фильм 2004 года (Франция)
 «Красные огни» — фильм 2012 года (Испания и США)
 «Красные огни» — советский сатирический журнал 1922—1924 гг.